Никола́й Никола́евич Гончаро́в: Гончаров, Николай Николаевич (1927—2019) — общественник, почётный гражданин города Брянска.
 Гончаров, Николай Николаевич (род. 1947) — советский футболист.
 Гончаров, Николай Николаевич (род. 1952) — российский политик, депутат Государственной Думы.